WON2, auch bekannt als No-WON, ist ein Client-Server-basierendes Netzwerk, welches es ermöglicht, Half-Life und seine Modifikationen, am bekanntesten davon Counter-Strike, zu spielen.

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, nachdem der Softwarehersteller Valve sich entschloss, das zuvor existierende WON (World Opponent Network) zu schließen und auf die Online-Distributionsplattform Steam umzusteigen, was bei einer Vielzahl der Spieler für heftige Diskussionen und Spekulationen sorgte. Einige Spieler konnten Steam nicht verwenden, da es höhere Anforderungen an die Hardware stellte als der ursprüngliche WON-Client. Auch war die Benutzung von Steam für Benutzer alternativer Betriebssysteme, wie etwa Linux, mit Problemen verbunden. Der Client lief zwar nach großem Konfigurationsaufwand mit der Windows-API-Nachbildung Wine, jedoch war ein uneingeschränkter Betrieb nicht problemlos möglich. So benötigte man beispielsweise die Original-Datei 'client.dll', die aus rechtlichen Gründen nicht nachgebildet werden darf.

Unterschiede zwischen Steam und WON2 
Ähnlich wie bei Steam gibt es auch bei WON2 ein Upgrade auf Half-Life 1.1.1.1 (inzwischen auch 1.1.1.2), welches es ermöglicht auf No-WON-Servern zu spielen. Bevor der Client mit den WON2-Patches modifiziert wird, muss Half-Life von CD installiert und auf die Version 1.1.1.0 aktualisiert, sowie die Modifikation Counter-Strike 1.5 (csv15full) installiert werden. Anschließend kann man den No-WON-Patch aufspielen. Zusätzlich kann man Counter-Strike durch die aktuelle WON2-Version 'Counter-Strike 1.5 Extreme-Edition v2' (cs15eev2) ersetzen, welches neue Merkmale und Grafikupdates besitzt.

Als Serverbrowser im WON2-Netzwerk dient eine modifizierte und verbesserte Version der Shareware Ping-Tool.

Anti-Cheat Tool 
Als Anti-Cheat-Tool kann WON2VAC und Cheating-Death verwendet werden. Bisher verwenden die meisten Server Cheating-Death.

WON2VAC soll Schummeln (engl. Cheating) in WON2-Spielen verhindern und ist an Valve Anti Cheat angelehnt. WON2VAC ist in den Client von WON2 integriert und wird bei jeder Verbindung über die WON2-Masterserver aktualisiert. Bei Verdacht auf Cheating werden die Administratoren informiert, welche den Verdacht überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten. Darunter kann z. B. die IP des Cheaters auf den Masterservern gesperrt werden, sodass man auch nicht mehr auf anderen Servern innerhalb von WON2 spielen kann (auch nicht auf jenen Servern, welche Cheating-Death verwenden). Server können allerdings auch eigene Ban-Regeln aufstellen, sodass der Spieler zum Beispiel nur hinausgeworfen oder lokal auf einem Server gesperrt wird, ohne eine netzwerkweite Sperrung auszulösen. Allerdings ändert sich bei vielen Internetanbietern die eigene IP-Adresse spätestens alle 24 Stunden bzw. nach jeder Internettrennung, weshalb diese Vorgehensweise nur sehr eingeschränkt funktionieren kann.

Weblinks 
 Steamlessproject (Offizielle WON2-Seite)

Half-Life